Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Александра Фусаї і Наталі Тозья з рахунком 6–4, 2–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Кара Блек /  Лілія Остерло

Щасливі лузери 
  Оса Карлссон /  Лі Фан

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 State Farm Evert Cup 1998 Doubles Draw 
 WTA draw archive 

Жінки, парний розряд
Парний розряд